La chimiocline est l'interface existant entre différentes couches d'eau, dans une mer, un lac, lorsque celles-ci ne se mélangent pas. Cela implique donc qu'il existe un équilibre entre les différentes couches d'eau. En général, les couches d'eau de surface sont plus oxygénées que les couches plus profondes, puisqu'elles sont alimentées par l'atmosphère. L'anoxie des couches inférieures peut être provoquée par la production importante de sulfure d'hydrogène par des micro-organismes benthiques. Au niveau de la chimiocline peuvent se développer des bactéries anaérobies.

Une hypothèse permettant d'expliquer des extinctions massives d'espèces, telle celle qui survint à la fin du Permien, concerne la variation de la chimiocline. Celle-ci atteignant la surface de l'océan à la suite d'un important réchauffement de la planète, une grande quantité de sulfure d'hydrogène est libérée dans l'atmosphère, ce qui engendre d'importantes modifications de la composition chimique de celle-ci, une destruction de la couche d'ozone, et finalement la disparition de nombreuses espèces, tant animales que végétales. 

Océanographie
Limnologie